Korsning kan syfta på:

 Korsning – en biologisk process, se Hybrid (biologi) 
 Vägkorsning – minst två vägar möter varandra
 Plankorsning – en vägkorsning där vägar korsar varandra i samma plan
 Motorvägskorsning – en trafikplats där mer än en motorväg är inblandad
 Järnvägskorsning – en plats där väg korsar järnväg
 Planskild korsning – en korsning där vägar och/eller järnvägar/spårvägar korsar varandra i skilda plan